Amphinecta är ett släkte av spindlar. Amphinecta ingår i familjen Amphinectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Amphinecta